

Sigle 
Sowjetische Militäradministration in Deutschland, Amministrazione Militare Sovietica in Germania – Governo provvisorio della Zona di occupazione sovietica della Germania dopo la Seconda guerra mondiale (vedi: Zone di occupazione della Germania)

Biologia 
SMAD (proteine), un gruppo di proteine.